Die Rad-Bundesliga 2015 war eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer organisiert wurde.

Die Rad-Bundesliga umfasst vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren. Zudem gibt es Teamwertungen. Die Klassen bestreiten jeweils bis zu neun verschiedene Rennen bundesweit. In der Männerklasse dürfen an den Rennen nur Mannschaften starten, denen mindestens vier Fahrer der Altersklasse U23 angehören.

Termine 
Der Frühjahrspreis in Cadolzburg, angesetzt für den 26. April 2015, wurde abgesagt.

Resultate

Männer

Frauen

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Radsportveranstaltung 2015
2015
Sportsaison 2015